Халтенко има више значења:

 Општина Халтенко (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Халтенко (Халтенко, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику